In 1967-1968 werd korfbal gespeeld in twee landelijke bonden, de NKB en CKB. In 1970 zouden beide bonden samensmelten tot de huidige KNKV.

Veldcompetitie NKB
In seizoen 1967-1968 was de hoogste Nederlandse veldkorfbalcompetitie in de NKB de Hoofdklasse; 1 poule met 11 teams. Deze opzet is iets veranderd met de voorgaande jaren, want daar bestond de poule uit 12 teams. In het vorige seizoen degradeerden dus 3 teams in plaats van 2. Het kampioenschap is voor het team dat na 20 competitiewedstrijden het meeste wedstrijdpunten heeft verzameld. Een play-off systeem was niet van toepassing. Enkel bij een gedeelde 1e plaats zou er 1 beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden. In dit seizoen degraderen de onderste 2 teams.

Hoofdklasse Veld

Zaalcompetitie NKB
In seizoen 1967-1968 was de hoogste Nederlandse zaalkorfbalcompetitie in de NKB de Hoofdklasse; 2 poules met elk 7 teams. Het kampioenschap is voor de winnaar van de kampioenswedstrijd, waarin de kampioen van de Hoofdklasse A tegen de kampioen van de Hoofdklasse B speelt. Degradatie is voor de beiden nummers 7.
In deze competitieopzet is wel een verandering ten opzichte van het vorige zaalseizoen. In het seizoen ervoor hadden beiden hoofdklasses elk 6 teams, maar dat is veranderd naar 7. Echter keerden de in 1967 gedegradeerde teams (Het Zuiden en ZKC) niet terug in deze nieuw opgezette competitie, waardoor er vanuit de Overgangsklasse in plaats van 2 nu 4 teams promoveerden, te weten Spangen, AKC, Wordt Kwiek en Swift. Aangezien elke poule met 1 team groter werd, moet elk team in de competitie nu 12 duels spelen.

Hoofdklasse A

Hoofdklasse B

Veldcompetitie CKB
In seizoen 1967-1968 was de hoogste Nederlandse veldkorfbalcompetitie in de CKB de Hoofdklasse; 2 poules (centrum en west) met elk 10 teams. Het kampioenschap is voor het team dat kampioen wordt in de finalereeks, waarin de kampioen van Centrum speelt tegen de kampioen van West. Deze finalereeks is een best-of-2 serie.

Hoofdklasse Centrum

Hoofdklasse West

Voorheen was deze play-off serie afgehandeld in twee wedstrijden, echter vanaf dit jaar werd het best-of-3. De derde en beslissende wedstrijd werd op neutraal terrein gespeeld (van Dalto in Driebergen) en werd gespeeld op 1 juni 1968.

Zaalcompetitie CKB
In seizoen 1967-1968 ging het zaalkampioenschap naar het team dat als winnaar uit de bus zou komen van het de microcompetitie (wat later zaalcompetitie zou heten). Er werd gespeeld in 4 poules, gevolgd door kruisfinales en finale. Deze eindstrijd (kruisfinales en finale) werden gespeeld op zaterdag 17 februari 1968 in de Bernardhal in Utrecht.

 
 = gewonnen na strafworpen

Externe link

Korfbal in 1967
Korfbal in 1968
Nederlandse korfbalcompetitie